Rychwałd ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Rychwałd (Pleśna), Dorf im Powiat Tarnowski
 Ehemaliger Name von Owczary (Sękowa), Dorf im Powiat Gorlicki
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Ehemaliger (1945–47) Name von Bogatynia
 Woiwodschaft Schlesien:
 Rychwałd (Gilowice), Dorf im Powiat Żywiecki

Siehe auch: 
 Reichwalde (obersorbisch Rychwałd)
 Polnischer Name von Rychvald